Knittl ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Knittl (1882–1963), deutscher Baumeister
 Karel Knittl (1853–1907), tschechischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Xaver Knittl (1873–1933), deutscher Baumeister